Glendora (Indiana)
Glendora (Kalifornia)
Glendora (Michigan)
Glendora (Mississippi)
Glendora (New Jersey)